Condado de Wilkinson es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

Condado de Wilkinson (Georgia)
Condado de Wilkinson (Misisipi)